En Pologne, Drzonowo désigne :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Drzonowo, un village du powiat de Golub-Dobrzyń ;

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Drzonowo, un village du powiat de Kołobrzeg,
 Drzonowo, un village du powiat de Szczecinek.